Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Ladies German Open 2004 des Damentennis. Insgesamt nahmen 48 Spielerinnen im Einzel und 4 Paarungen im Doppel an der Qualifikation teil, die von 1. bis 3. Mai 2004 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2004
German Open 2004